

Cinema 
 My Sister's Keeper – cortometraggio del 2003 diretto da Michael Klima.
 My Sister's Keeper – titolo originale del film del 2009 diretto da Nick Cassavetes La custode di mia sorella.
 My Sister's Keeper – film del 2010 diretto da Tamera Hill.

Televisione 
 My Sister's Keeper – episodio del 1973 della prima stagione della serie televisiva Here We Go Again
 My Sister's Keeper – film per la tv del 2002 diretto da Ron Lagomarsino.
 My Sister's Keeper – episodio del 2013 della prima stagione della serie televisiva La Verdad: Beginnings